Schmidts ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Schmidts (* 1988), deutsche Schönheitskönigin
 Thomas Schmidts (* 1965), deutscher Klassischer und Provinzialrömischer Archäologe

Schmidt´s, ein 1887 in Bludenz gegründeter Werkzeug- und Eisenwarenhändler